Бегле́ц:
 Беглец (правосудие) () — разыскиваемый преступник, сбежавший из-под стражи.
 «Беглец» — поэма М. Ю. Лермонтова (1838).
 «Беглец» — альбом Вадима Курылёва (2005).

Фильмы и телесериалы 
 Беглец (фильм, 1914) — драма Александра Волкова в двух частях по поэме М. Ю. Лермонтова (Российская империя).
 Беглец (фильм, 1919), или «Дезертир» — чёрно-белый агитфильм студии Александра Ханжонкова, приуроченный к первой годовщине Красной армии (Россия).
 Беглец (фильм, 1932) — СССР
 Беглец (фильм, 1941) () — фильм Пьеро Баллерини (Италия).
 Беглец (фильм, 1947, Франция) () — драма Робера Бибаля.
 Беглец (фильм, 1947) (, ) — исторический фильм Джона Форда, экранизация романа Грэма Грина «Сила и слава» (США/Мексика).
 Беглец (телесериал, 1963) — США
 Беглец (фильм, 1964) () — роуд-муви Джона О’Шея (Новая Зеландия).
 Беглец (фильм, 1972) (Wang ming tu) — боевик (Гонконг).
 Беглец (фильм, 1990) () — боевик Виктора Угальде (Мексика).
 Беглец (фильм, 1992) () — одно из названий в русском прокате фильма Джефа Мёрфи по мотивам романа Роберта Шекли «Корпорация „Бессмертие“» (США).
 Беглец (фильм, 1993) () — детективный триллер Эндрю Дэвиса по мотивам телесериала 1960-х годов (США).
 Беглец (фильм, 1998) () — фантастический боевик Джеффа Барра (США).
 Беглец: Погоня продолжается — телесериал, США, 2000
 Беглец (фильм, 2001) (Chow tau yau liu) — комедийный боевик Данте Лама (Гонконг).
 Беглец (фильм, 2011) () — фильм ужасов Кэмпиона Мерфи (США).
 Беглец (телесериал, 2011) — криминальная драма Петра Амелина (Россия).
 Беглец (телесериал, 2013) — Турция
 Беглец (фильм, 2015) () — драма Остина Старка с Николасом Кейджем (США).
 Беглец (телесериал, 2017) — криминальная комедия Михаила Жерневского с Иваном Охлобыстиным (Россия).
 Беглец из прошлого — чёрно-белая аллегорическая криминальная драма Тому Утида по мотивам романа Цутому Минаками (Япония, 1964).

См. также